Az 1994–1995-ös UEFA-kupa a verseny 24. szezonja volt. A kupát az olasz AC Parma nyerte, miután a kétmérkőzéses döntőben 2–1-es összesítéssel győzte le a szintén olasz Juventust.

Selejtezőkör 

|}

Első kör 

|}

Második kör 

|}

Harmadik kör 

|}

Negyeddöntő 

|}

Elődöntő 

|}

Döntő 

|}

Lásd még 
 1994–1995-ös UEFA-bajnokok ligája

Külső hivatkozások 
 Hivatalos oldal
 Eredmények az RSSSF.com-on

UEFA-kupa
Uefakupa
Uefakupa